Sefrin ist der Familienname folgender Personen:

 Max Sefrin (1913–2000), deutscher Politiker (CDU)
 Peter Sefrin (* 1941), deutscher Arzt und Notfallmediziner

Sefrin ist Teil folgender Firmierungen:

 Charles Sefrin Motor Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller